Gasset peut désigner :
 Jean-Louis Gasset (1953-), joueur puis entraîneur français de football ;
 José Ortega y Gasset (1883-1955), philosophe, sociologue, essayiste, homme de presse et homme politique espagnol ;
 Joseph-Henri Maujoüan du Gasset (1925-1994), homme politique français ;
 Robin Gasset (1981-), joueur français de football de plage, fils de Jean-Louis.

Autres 
 Prix Ortega y Gasset, prix de journalisme.